E85 kan syfta på 

 E85, en europaväg
 Etanol E85, ett motorbränsle